„Итар Пејо” је југословенска телевизијска серија снимљена 1977. године у продукцији ТВ Скопље.

Епизоде

Улоге 

|-
|Владимир Дади Ангеловски || Итар Пејо (6 еп. 1977)
|-
|Снежана Стамеска || Митра (6 еп. 1977)
|-
|Стево Спасовски || Поп Петко (6 еп. 1977)
|-
|Мајда Тушар || (6 еп. 1977)
|-
|Димче Мешковски || (6 еп. 1977)
|-
|Благоја Чоревски || Толе (6 еп. 1977)
|-
|Ленче Делова || (6 еп. 1977)
|-
|Рамадан Мамут || (6 еп. 1977)
|-
|Тодорка Кондова || (6 еп. 1977)
|-
|Мите Грозданов || Улавиот (6 еп. 1977)
|-
|Диме Поповски || (6 еп. 1977)
|-
|Мехди Бајрактари || (6 еп. 1977)
|-
|Џемаил Максут || (6 еп. 1977)
|-
|Томе Моловски || (6 еп. 1977)
|-
|Благоја Спирковски Џумерко || (6 еп. 1977)
|-
|Милица Стојанова || (6 еп. 1977)
|-
|Драги Костовски || Владиката (6 еп. 1977)
|-
|Петре Арсовски || Клисарот (6 еп. 1977)
|-
|Данило Милошевић || (6 еп. 1977)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Киро Ћортошев || (6 еп. 1977)
|-
|Ненад Милосављевић || (4 еп. 1977)
|-
|Ацо Дуковски || (3 еп. 1977)
|-
|Димитар Зози || (3 еп. 1977)
|-
|Ристе Стефановски || (3 еп. 1977)
|-
|Димитар Гешовски || Трајко (3 еп. 1977)
|-
|Софија Гогова || (3 еп. 1977)
|-
|Петар Стојковски || (2 еп. 1977)
|-
|Симе Илиев || (2 еп. 1977)
|-
|Ђурко Стојановски || (2 еп. 1977)
|-
|Димитар Станковски || (2 еп. 1977)
|-
|Салаетин Билал || (2 еп. 1977)
|-
|Фехми Груби || (2 еп. 1977)
|-
|Фирдаус Неби || (2 еп. 1977)
|-
|Ванчо Петрушевски || (2 еп. 1977)
|-
|Виолета Шапковска || (2 еп. 1977)
|-
|Снежана Михајловић || (1 еп. 1977)
|-
|Лиле Вељанова || (1 еп. 1977)
|-
|Шишман Ангеловски || (1 еп. 1977)
|-
|Диме Илијев || (1 еп. 1977)
|-
|Мустафа Јашар || (1 еп. 1977)
|-
|Мето Јовановски || Кадијата (1 еп. 1977)
|-
|Лутфи Сеyфулах || (1 еп. 1977)
|-
|Гоце Тодоровски || (1 еп. 1977)
|-
|Гоце Влахов || (1 еп. 1977)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе

Види још 
 Итар Пејо (народни јунак)

Југословенске серије
Македонске серије